Die Bezeichnung Kreisebene steht für:

 einen Begriff aus der Geometrie, der dazu verwendet wird, die Lage eines Kreises im Raum zu beschreiben. Siehe dazu Kreis (Geometrie).
 Umgangssprachlich für eine politische Ebene in Deutschland, welche offiziell der Kommunalebene zugerechnet wird (Gemeinden und Kreise), siehe Landkreis.